XL Recordings Chapters е музикална компилационна серия, която е издавана между 1990 и 1995 година. Албумите са шест на брой и жанрово обхващат стиловете брейкбийт хардкор, хаос и техно. В компилациите са включени както артисти издавани тогава от XL рекордингс (The Prodigy, Empirion, Jonny L, SL2), така и други изпълнители като Brooklyn Funk Essential, Underworld, Winx, Praga Khan.

Албумите

1990 The First Chapter 
 Flowmasters – Let It Take Control
 2 In Rhythm – We Want Funk
 Brooklyn Funk Essentials – We Got To Come Together
 Looney Tunes – Just As Long As I Got You
 Centrefield Assignment – Mi-Casa
 Ellis-D – I Will Survive
 Subliminal Aura – Ease The Pressure
 Moody Boyz – Jammin'
 Hardcore – I Like John
 Space Opera – Space 3001
 Fantasy UFO – Fantasy
 Liaison D – He Chilled Out
 Looney Tunes – Inject The Beat
 Freedom Authority – Expressions

1991 The Second Chapter – Hardcore European Dance Music 
 T99 – Anasthasia (The Scientist remix)
 Channel X – Rave The Rhythm
 Holy Noise – The Noise
 John + Julie – Circles (G.T.O’s Europa mix)
 Set Up The System – Fairy Dust
 External Group – Gravity
 Cubic 22 – Night In Motion
 Digital Boy – Gimme A Fat Beat (Frank de Wulf remix)
 Frequency – Where Is Your Evidence?
 The Prodigy – Charly
 Incubus – The Spirit
 Praga Khan – Rave Alarm

1992 The Third Chapter – Breakbeat House 
 Liquid – Sweet Harmony
 Shut Up And Dance – The Green Man (Rum and Black Mix)
 Tronik House – Uptempo (Reese Mix)
 SL2 – On A Ragga Tip
 Project One – Smokin
 The House Crew – Keep The Fire Burning
 The Prodigy – Everybody In The Place (Fairground Mix)
 Nu-Matic – Hard Times
 First Project – Right Before
 Kicks Like A Mule – The Bouncer (Housequake Mix)
 SL2 – DJ's Take Control (DJ Seduction Remix)
 Mark One – Hoovers and Sraycans

1993 4th Chapter 
 Underworld – Rez
 Illuminate (XVX.1) – Tremora Del Terra
 Jonny L – Ooh I Like It (Original Sin Edit)
 Liquid – Free
 Me And Jack – Viva House
 Delta Lady – Anything You Want
 The Prodigy – One Love (Original Mix)
 Sourmash – Pilgramage To Paradise
 Jonny L – Transonic
 The Prodigy – Weather Experience (Top Buzz remix)
 Wiggle – Africa
 Dome Patrol – The Cutting Edge (Original Mix)

1993 The American Chapter 
 Looney Tunes – Just as Long as I Got You
 Flowmasters – Let It Take Control
 John and Julie – Circles
 Awesome 3 – Don't Go
 Liquid – Sweet Harmony
 The Prodigy – Charly
 Cubic 22 – Night in Motion
 T99 – Anasthasia
 The Conspiracy – Dub War Dance
 Dome Patrol – Cutting Edge
 SL2 – On a Ragga Tip
 Jonny L – Ooh, I Like It

1995 5th Chapter – The Heavyweight Selection 
 Liquid – Niagara
 Winx – Don't Laugh (Josh Wink Raw Mix)
 Tall Paul – Rok Da House
 Subliminal Cuts – Le Voie Le Soleil (Way Out West Summer Of Love Remix)
 Head-On – I Want Your Love (JX Mix)
 Yum Yum – 3 Minute Warning (Scope Mix)
 A Movin' Melodies Production – La Luna (To The Beat Of The Drum)
 Pleasant Chemistry – (Let's Have Some) Sax (Sax Or Snares Mix)
 The Prodigy – The Speedway (Theme From Fastlane) (Secret Knowledge Trouser Rouser)
 Empirion – Narcotic Influence

Компилации